Rouger ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Rouger (1875–1958), französischer Politiker
 Jean Grégoire Barthélemy Rouger de Laplane (1766–1837), französischer General der Infanterie